Premier-Mars ou I(er)-Mars ou 1(er)-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En Suisse,

 Le  : L'indépendance et la création de la République et canton de Neuchâtel est rappelée dans plusieurs localités : La Chaux-de-Fonds, Couvet, Les Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel, etc.

En France,

 Le  : La « grande rafle des Villeurbannais » par l’armée d’occupation allemande.
 Le  : La commune de Bourgfelden fusionne avec celle de Saint-Louis dans le Haut-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Premier-Mars » ou « I(er)-Mars »

Graphie « 1(er)-Mars »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 1 de Marzo » ou « Uno de Marzo » ou « 1ro de Marzo » ou « Primero de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 1 de Marzo », à Ocosingo, dans l'État de Chiapas.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
01